Зверки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зверки (белор. Звяркі)  — хутор в Воложинском районе Минской области. С 1921 по 1939 год входил в состав Польской Республики.

Польша 
  — деревня в Заблудувой гмине Белостокского повята Подляского воеводства.

Россия 
 Зверки — деревня в Мурашинском районе Кировской области.